Oskar Fischer (1876–1942) cseh pszichiáter és neuropatológus
 Oskar Fischer (1892–1955) német festő
 Oskar Fischer (1923–2020) keletnémet politikus